Скотт Даглас Олтман (; род. 15 августа 1959, Линкольн, штат Иллинойс, США) — американский военный лётчик, лётчик-испытатель, астронавт. Совершил четыре полёта в космос общей продолжительностью 51 сутки 12 часов 47 минут 59 секунд. Общий налёт более 5000 часов на более чем 40 типах летательных аппаратов. Капитан Военно-морских сил США в отставке.

По документам родился в Линкольне штата Иллинойс, но считает своей родиной город Пекин этого же штата.

Образование 
 В 1977 году окончил среднюю школу «Пекин Комьюнити Хай Скул» () в городе Пекин штата Иллинойс.
 В 1981 году окончил Иллинойсский университет и получил степень бакалавра наук в авиационной и космической технике.
 В 1990 году окончил Школу повышения квалификации ВМС США () и получил степень магистра наук по аэрокосмической технике.

Воинская служба 
 В 1981 году призван на военную службу в Военно-морские силы США (ВМС США), в августе 1981 года окончил Школу офицерского резерва. Присвоено воинское звание энсин ВМС (младший лейтенант);
 В феврале 1983 года получил квалификацию пилота ВМС (золотые крылья пилота — «wings of gold»). Получил назначение в 51-ю истребительную эскадрилью на авиастанцию ВМС Мирамар в Сан-Диего, Калифорния. Летал на F-14A «Томкэт». В составе эскадрильи участвовал в двух боевых походах в западную часть Тихого океана и в Индийский океан;
 С августа 1987 года проходил обучение в Школе повышения квалификации ВМС США и Школе лётчиков-испытателей, которые окончил в июне 1990 года;
 С 1990 года — лётчик-испытатель модификаций самолёта F-14, участие в оценке со стороны ВМС экспериментального самолёта ВВС F-15 S/MTD;
 В 1992 году направлен в 31-ю истребительную эскадрилью на авиастанцию Мирамар для обеспечения первого оперативного развёртывания самолётов F-14D Super Tomcat, был назначен офицером по техническому обслуживанию, а позже — офицером оперативного отдела штаба эскадрильи;
 В 1993 году в течение шести месяцев участвовал в полётах над Южным Ираком в качестве ведущего штурмовиков при проведении операции «Южный дозор» (Southern Watch);
 В 1994 году присвоено воинское звание лейтенант-коммандер ВМС (капитан 3 ранга);
 В 2000 году присвоено воинское звание коммандер ВМС (капитан 2 ранга);
 В 2006 году присвоено воинское звание капитан ВМС (капитан 1 ранга), в отставке.

Космическая подготовка 
 В 1991 году подавал документы на отбор в отряд астронавтов.
 5 января 1992 года прошёл обследование и собеседование, но отобран не был.
 В декабре 1994 года зачислен в отряд астронавтов НАСА в качестве пилота по программе Спейс Шаттл. Прошёл годичный курс общей космической подготовки.
 В мае 1996 года получил квалификацию пилота шаттла и назначение в отделение систем шаттла отдела астронавтов НАСА.
 18 апреля 1997 года назначен пилотом в экипаж миссии STS-90.

Первый полёт 
С 17 апреля по 3 мая 1998 года совершил свой первый космический полёт в качестве пилота шаттла в составе экипажа миссии «Колумбия» STS-90. Стал 374-м человеком и 235-м американцем в космосе. Основная полезная нагрузка миссии — вывод на орбиту лаборатории «Нейролаб» (). Продолжительность полёта составила 15 суток 21 час 49 минут 59 секунд.

Второй полёт 
18 февраля 2000 года назначен пилотом в экипаж миссии STS-106. С 8 по 20 сентября 2000 года совершил второй полёт в качестве пилота шаттла в составе экипажа миссии «Атлантис» STS-106. Основная задача миссии — доставка грузов на Международную космическую станцию. После отстыковки было проведено два облёта шаттлом станции на ручном управлении. Продолжительность полёта составила 11 суток 19 часов 11 минут 1 секунда.

Третий полёт 
26 марта 2001 года назначен командиром экипажа миссии STS-109. С 1 по 12 марта 2002 года совершил третий полёт в качестве командира экипажа шаттла миссии «Колумбия» STS-109. Основная задача миссии — обслуживание на орбите телескопа «Хаббл». Продолжительность полёта составила 10 суток 22 часа 9 минут 50 секунд.

Деятельность между полётами 
 В 2003 году — руководитель отделения шаттлов отдела астронавтов.
 В 2004 году переведён в категорию астронавтов-менеджеров НАСА в связи с назначением на работу в Директорат исследовательских программ в штаб-кваритире НАСА в Вашингтоне.
 начало 2005 года — возвращён в категорию активных астронавтов, работает в должности заместителя начальника отдела определения потребностей в Директорате исследовательских программ.
 31 октября 2006 года назначен командиром шаттла планируемой миссии Дискавери STS-125, которой предстоит сложная и опасная операция по ремонту космического телескопа «Хаббл» (миссия HST-SM4). Полёт был намечен на весну 2008 года, затем перенесён на август-сентябрь 2008, а затем на весну 2009 года.

Четвёртый полёт 
31 октября 2006 года назначен командиром экипажа миссии STS-125. С 11 мая по 24 мая 2009 года совершил четвёртый полёт в качестве командира экипажа шаттла миссии Атлантис STS-125. Основная задача миссии — ремонт космического телескопа «Хаббл» (миссия HST-SM4). Продолжительность полёта составила 12 суток 21 час 37 минут 09 секунд.

Деятельность после полётов 
 31 августа 2010 года в пресс-релизе НАСА 10-204 было объявлено о его уходе из отряда астронавтов и из НАСА для продолжения работы в частном бизнесе.
 После ухода из отряда астронавтов 1 сентября 2010 года приступил к работе в качестве вице-президента по долгосрочному планированию в компании ASRC Research and Technology Solutions.

Личная жизнь 
Женат, трое детей. Увлечения: классические автомобили, полеты, компьютер, чтение.

Интересные факты 
 в качестве пилота самолёта-истребителя F-14 принимал участие в съёмках художественного фильма «Лучший стрелок» в 1986 году, исполняя воздушные полёты и трюки за главного героя фильма.
 дружеское прозвище «Скутер» ().

Награды 
 медаль Министерства обороны США «За отличную службу»
 медаль Министерства обороны США «За похвальную службу»
 медаль ВМС «За воздушные операции» (за участие в операции «Южный дозор»)
 медаль ВМС «За заслуги»
 медаль ВМС «За достижения»

Примечания

Ссылки 
 Космическая энциклопедия 

Астронавты США
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Инженерного колледжа Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Военно-морской школы (Монтерей)
Морские офицеры США